Miguel Hernández (1910–1942) spanyol költő
Miguel Hernández (1970) spanyol labdarúgó, olimpikon
Miguel Hernández (?) mexikói úszó

egyéb
Miguel Hernández metróállomás – Madrid egyik metróállomásának neve